«Во́рон» () — американский детективный триллер режиссёра Джеймса Мактига об Эдгаре Аллане По. Сценарий написан Беном Ливингстоном и Ханной Шекспир. В главных ролях Джон Кьюсак, Люк Эванс, Элис Ив и Оливер Джексон-Коэн. Съёмки начались 9 ноября 2010 года в Белграде и Будапеште. Премьера прошла 9 марта 2012 года в Великобритании и Испании, в России — 12 апреля 2012 года.

Сюжет 
Рассказ о последних днях жизни Эдгара Аллана По. Знаменитый писатель и поэт вместе с детективом преследует серийного убийцу, чьи преступления в точности повторяют сцены из его произведений.

В ролях 
 Джон Кьюсак — Эдгар Аллан По (дублирует Михаил Жонин)
 Элис Ив — Эмили Гамильтон (дублирует Мария Бакина)
 Оливер Джексон-Коэн — Джон Кантрелл (дублирует Василий Дахненко)
 Люк Эванс — инспектор Эмметт Филдс (дублирует Александр Головчанский)
 Кевин Макнелли — Маддакс
 Сэм Хазелдин — Айвен Рейнолдс
 Пэм Феррис — миссис Брэдли
 Брендан Глисон — капитан Гамильтон
 Сергей Трифунович
 Йен Вирго
 Брендан Койл — Рейган
 М. Эммет Уолш

Отзывы критиков 
Фильм получил преимущественно негативные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составил всего 22 % (на основании 139 рецензий, из которых положительных только 31). Известный писатель-фантаст и кинокритик Ким Ньюман в своей рецензии, опубликованной в журнале Empire, резко отрицательно высказался о картине, отметив среди её недостатков слабый сценарий, шаблонность характеров, совершенно неуместный саундтрек и полное отсутствие исторической достоверности.

Интересные факты 
 На роль Эдгара Аллана По рассматривались Джереми Реннер и Юэн Макгрегор.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-триллеры США
Эдгар Аллан По
Фильмы-биографии о писателях
Фильмы Джеймса Мактига
Фильмы США 2012 года
Исторические фильмы о 1840-х годах